— обширный комплекс буддийских храмов и святилищ, построенных в известняковых горах  в Ханое, одно из наиболее популярных мест паломничества в стране. Это место проведения крупного религиозного , куда съезжаются паломники со всего Вьетнама. Комплекс Ароматной пагоды находится на берегу реки  в коммуне  (район Мидык, бывшая , объединённая с Ханоем). Центром комплекса является пагода, называемая , находящаяся в пещере Хыонгтить.

История и внешний вид 

Считается, что первый небольшой храм был построен на месте сегодняшнего храма Тхьенчу, который уже существовал в правление Ле Тхань Тонга в XV веке. Легенды гласят, что священное место, на котором он стоит, было обнаружено за 2000 лет до того монахом. Он назвал эту местность в честь тибетской горы, где Будда жил аскетом. Другая версия — название дано местными жителями (имеется в виду аромат цветущих деревьев). Стела на нынешнем храме указывает на год постройки террасы, каменных ступеней и святилища Кимзунг — 1686, в правление Ле Хи Тонга. Примерно тогда же был построен Тюачонг. С течением времени появлялись новые храмы, а старые подновляли. Статуи Будды и богини Гуаньинь отлили из бронзы в 1767, а в 1793 их заменили на другие; эти же статуи стоят там до сих пор. Во время войн с Францией и США комплексу был нанесён ущерб: уничтожены ворота и колокольня . Колокольню отстроили заново в 1986 году, а ворота — в 1994 году.

Храмы, составляющие комплекс Ароматной пагоды, распределены среди холмов в лесу на горах Хыонг.

Дэнчинь 
Если ехать к Ароматной пагоде по реке Дай, то первым встреченным строением комплекса будет , построенная для поклонения военачальникам королей-Хунгов. По бокам ворот Дэнчинь стоят два коленопреклонённых слона, а внутри расположен зал для проведения церемоний.

Тхьенчу 
За Дэнчинь находятся  и кирпичная ступа Вьенконгбао, в которой похоронен руководитель восстановления пагоды Вьен Куанг. Ступа Тхьентхюи естественного происхождения (появилась в результате эрозии холма) находится неподалёку. У Тхьенчу имеется колокольня и зал Триратны, построенные в 1980-х годах. Внутри расположена большая скульптура Гуаньинь.
hay

Зайоан 
По дороге из Тхьенчу к пещере Хыонгтить стоит . Возле неё находится пруд Тхьенньен-Тханьчи, в который впадает девять ручьёв.

Пещера Хыонгтить 
Центром комплекса является Внутренний храм («Тюачонг»), расположенный в пещере . Вход в пещеру похож на пасть дракона, на стенах выбиты , что означает «первая пещера южного мира»; надпись датируется 1770 годом, и, вероятно, нанесена правителем Чинь Самом.

Внутри пещеры стоит множество статуй, в том числе статуи Будды и Гуаньинь, выполненные из зелёного камня, и статуи архатов. Левая нога статуи Гуаньинь вытянута, ступня лежит на цветке лотоса, правая нога согнута, её поддерживает другой цветок лотоса. В руке лежит жемчужина. В пещере также находятся сталактиты и сталагмиты, некоторые из которых от постоянного натирания ладонями посетителей сильно сгладились.

Среди прочих элементов комплекса — , грот Тхюэткинь, , храм Вонг.

Популярные способы времяпрепровождения 

В Ароматной пагоде существует множество традиционных практик, ассоциированных с буддизмом, анимизмом или культом предков.

Паломничество 
Многие вьетнамцы посещают Ароматную пагоду паломниками. Пилигримы обмениваются приветствием  или «Намо амитабха будда». Имеется несколько дорог для паломничества, самая популярная — отплыть от верфи Йен с остановкой у святилища Чинь, чтобы официально начать паломничество и поклониться первой святыне. Затем через мост Хой паломники попадают в пещеру, где находится Тханьсон. Далее путь лежит к верфи Чо, откуда паломники пешком идут к пагоде Тхьенчу, после которой — к храмам Тьен и Зайоан. Считается, что Будда здесь совершил омовение, чтобы очиститься от пыли человеческого рода, и паломники омывают лицо и руки в колодце Лонгтуен в надежде смыть плохую карму. Здесь можно также посетить пещеру Туеткинь и храм Куавонг, чтобы поклониться горной богине, или святилище Фаттить, где находится камень, на котором, по преданию, остался след Гуаньинь.

Отсюда паломники направляются к конечной цели маршрута: пещере Хыонгтить. Там стоит множество статуй, но пилигримы часто прибывают за благословениями от сталактитов и сталагмитов, многие из них имеют имена. Бездетные желают получить потомство, молясь  и , их названия означают «Гора-девочка» и «Гора-мальчик»; другие молятся сталактитам и сталагмитам, которые должны даровать процветание. Часто посетители собираются под сталактитом, напоминающим женскую грудь, и ловят падающие с него капли воды, чтобы получить от него здоровье. Примеры имён сталактитов и сталагмитов: , «Золотое дерево», «Серебряное дерево», «Корзина шелковичных червей», «Кокон» и "Рисовая скирда.

Фестиваль 
Сезон паломничества — фестиваль пагоды Хыонг, в это время пещеру Хыонгтить и другие храмы посещают сотни тысяч людей. Фестиваль Ароматной пагоды — самый долгий во Вьетнаме, официально он начинается 15 числа второго месяца по лунному календарю, но наплыв посетителей продолжается с середины января по середину марта. Фестиваль считается также хорошим местом для романтического знакомства молодёжи.

Рестораны комплекса Ароматной пагоды подают экзотические дорогие блюда из местной фауны (оленей, дикобразов, кабанов).

Популярная культура

Легенды 
Об Ароматной пагоде сложено множество легенд, в частности, говорят, что Гуаньинь останавливалась там для спасения людей.

Примечания 

Пещеры Вьетнама
Пагоды Ханоя
Всемирное наследие во Вьетнаме
Здания и сооружения, построенные в 1686 году
Культовые сооружения, построенные в XVII веке